The City of the Dead ist der englischsprachige Titel folgender Filme:

 Stadt der Toten (Film), britischer Horrorfilm (1960)
 A Cidade dos Mortos, portugiesischer Dokumentarfilm (2009)
 Ciudad de los muertos, spanischer Spielfilm (2019)

Siehe auch:
 City of the Dead, US-amerikanischer Horrorfilm (2006)